A versenyt augusztus 10. és 17. között bonyolították le. A mérkőzéseket kemény borításon játszották, két nyert szettig, a döntőt kivéve, ahol három játszmát kellett nyerni. A döntő szettben nem volt tie-break, két játéknyi előnnyel kellett győzni. A címvédő a chilei Nicolás Massú volt.
A világranglista első 10 helyezettje közül csak az amerikai Andy Roddick nem lépett pályára, aki inkább a US Openre koncentrált.

Kiemeltek 

  Roger Federer ''(Negyeddöntő, vereség James Blake ellen)
  Rafael Nadal (Olimpiai bajnok)
  Novak Đoković (Elődöntő, vereség Rafael Nadal ellen, Bronzérmes)
  Nyikolaj Davigyenko ''(második kör, vereség Paul-Henri Mathieu ellen)
  David Ferrer ''(első kör, vereség Janko Tipsarević ellen)
  Andy Murray ''(első kör, vereség Lu Jenhszun ellen)
  David Nalbandian ''(harmadik kör, vereség Gaël Monfils ellen)
  James Blake (Elődöntő, vereség Fernando González ellen, 4. hely)
  Stanislas Wawrinka ''(második kör, vereség Jürgen Melzer ellen)

  Gilles Simon ''(harmadik kör, vereség James Blake ellen)
  Nicolás Almagro ''(első kör, vereség Gaël Monfils ellen)
  Fernando González (Döntő, vereség Rafael Nadal ellen, Ezüstérmes)
  Mihail Juzsnij ''(harmadik kör, vereség Novak Đoković ellen)
  Ivo Karlović (visszalépett gyomorbetegség miatt)
  Nicolas Kiefer ''(harmadik kör, vereség Paul-Henri Mathieu ellen)
  Radek Štěpánek ''(első kör, vereség Michaël Llodra ellen)
  Tomáš Berdych ''(harmadik kör, Roger Federer ellen)

Tábla

Döntők

Felső ág

1. negyed

2. negyed

Alsó ág

3. negyed

4. negyed

Jegyzetek

Források 
 Sorsolás

F1